Slovo gramatika má tyto významy:

 gramatika či mluvnice – lingvistická disciplína, nejčastější význam
 deskriptivní gramatika
 diachronická či historická gramatika
 frázová gramatika – systém přepisovacích pravidel
 (transformačně) generativní gramatika – jeden z lingvistických směrů
 kategoriální gramatika – soubor pravidel
 kontrastivní či komparativní gramatika
 normativní neboli preskriptivní gramatika
 projektivní gramatika – jedna z etap etapa vývoje generativní gramatiky 
 rekognoskativní gramatika
 stratifikační gramatika
 synchronická gramatika
 transformační gramatika – jedna z metod popisu jazyka
 univerzální (obecná) gramatika
 závislostní gramatika – jeden z typů popisu větné stavby
	 	
 gramatika může být rovněž gramatická příručka, kniha či pojednání o gramatice

 gramatika (trivium) byla ve středověku jedno ze Sedmi svobodných umění, součást trivia byla tak v podstatě označována latina 

 formální gramatika – nástroj používaný v informatice